

Baby Shower
Baby Shower (ER), een aflevering van ER 
Baby Shower (The Office), een aflevering van The Office
Babyshower, een feest voor de aanstaande moeder

The Baby Shower
The Baby Shower (Seinfeld), een aflevering van Seinfeld
The Baby Shower (SatC), een aflevering van Sex and the City